

Géographie 

 L'Horte et Tardoire est une région naturelle de France située dans le département de la Charente.
 Le Pays d'Horte et Tardoire est une structure de regroupement de collectivités locales françaises du département de la Charente.